Siegfried Berliner ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Berliner (Physiker) (auch Sigfried Berliner und Sigfrid Berliner; 1884–1961), deutscher Physiker, Hochschullehrer und Versicherungsmanager
 Siegfried Berliner (Widerstandskämpfer) (1908–1969), deutscher Soldat und Widerstandskämpfer